Кріс Еверт була триразовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер з рахунком 7–5, 6–4. Для Кріс Еверт це була четверта підряд перемога на Відкритому чемпіонаті США, рекорд Відкритої ери.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонrf, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (півфіналістка)
  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Венді Тернбулл (півфіналістка)
  Трейсі Остін (чвертьфіналістка)
  Діанне Фромгольтц (3 коло)
  Бетті Стеве (4 коло)
  Керрі Рід (4 коло)
  Маріс Крюгер (1 коло)
  Міма Яушовець (2 коло)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфіналістка)
  Регіна Маршикова (4 коло)
  Маріта Редондо (4 коло)
  Джоанн Расселл (2 коло)
  Кеті Мей (чвертьфіналістка)
  Пем Шрайвер (фіналістка)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1978 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1978 у жіночому тенісі
1978 в американському спорті